West Virginia může být:
 Západní Virginie (anglicky West Virginia) – stát na východě Spojených států amerických
 West Virginia (Minnesota) – sídlo v Minnesotě, dnes součást města Mountain Iron
 USS West Virginia – různé lodě amerického námořnictva